Alfie – romanzo di Bill Naughton

Cinema 
 Alfie – film del 1966 diretto da Lewis Gilbert
 Alfie – film del 2004 diretto da Charles Shyer, remake del film del 1966

Musica 
 Alfie – gruppo musicale rock britannico
 Alfie – singolo di Cher del 1966, dalla colonna sonora del film omonimo del 1966
 Alfie – album di Sonny Rollins del 1966
 Alfie – album della colonna sonora del film omonimo del 2004
 Alfie – singolo di Lily Allen del 2007, dall'album Alright, Still